Kings Point – wieś w USA
 Kings Point – jednostka osadnicza w USA
 Kings Point – miasto w Australii